Weyern heißen folgende geographische Objekte:

 Weyern (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Weyern (Gemeinde Gröbming), Ortsteil der Marktgemeinde Gröbming im Ennstal, Steiermark
 Weyern (Gemeinde Spielberg), Ortsteil der Stadtgemeinde Spielberg, Steiermark

 Gut Weyern bei Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Weyhern
 Weihern
 Weyer